Căianu — comuna da Romênia
 Căianu Mic
 Rio Căianu

Desambiguações de topônimos